Заборовка — топоним.

Населенные пункты

Казахстан 
 Заборовка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Заборовка — название села Айдарлы Зерендинского района Кокшетауской области до 1993 года.

Россия 
 Заборовка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Заборовка — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Заборовка — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Заборовка — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Заборовка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Заборовка — село в Сызранском районе Самарской области.
 Заборовка — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 
 Заборовка — бывшее село в Купянском городском совете Харьковской области.

Река 
 Заборовка — река в Пеновском районе Тверской области, приток реки Руна.